Kersnikova ulica je ime več ulic, poimenovanih po Janku Kersniku:
 Kersnikova ulica, Celje
 Kersnikova ulica, Domžale
 Kersnikova ulica, Kamnik
 Kersnikova ulica, Ljubljana
 Kersnikova ulica, Maribor
 Kersnikova ulica, Mengeš

Janko Kersnik